Düll ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Düll (1843–1900), österreichischer Bildhauer
 Berenika Szymanski-Düll, polnische Theaterwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Heinrich Düll (1867–1956), deutscher Bildhauer und Musiker der Prinzregentenzeit
 Karl Düll (1863–1933), deutscher Generalleutnant
 Rudolf Düll (1887–1979), deutscher Jurist
 Ruprecht Düll (1931–2014), deutscher Botaniker

Siehe auch
 Privatbrauerei Friedrich Düll
 Duell (Begriffsklärung)